La Tschammerpokal del 1935 fu la prima edizione della coppa nazionale della Germania. Il nome fu scelto in onore del Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten, il più alto responsabile dello sport nel Terzo Reich.

Iniziò il 6 gennaio 1935 e terminò l'8 dicembre 1935. Oltre 4.100 squadre si sfidarono durante il torneo suddiviso in 6 sezioni. Furono 63 le squadre che ebbero accesso alla fase finale di 6 turni. In finale il Norimberga sconfisse lo  per 2–0.

1º turno

Ripetizioni

2º turno

3º turno

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1935
Edizioni della Coppa di Germania